La princesa Estefanía, gran duquesa heredera de Luxemburgo (en francés: Stéphanie Marie Claudine Christine de Lannoy; Ronse, Bélgica, 18 de febrero de 1984) es condesa de Lannoy por nacimiento y princesa de Luxemburgo desde su matrimonio con el príncipe Guillermo, Gran duque heredero de Luxemburgo y está llamada a ser la Gran Duquesa de Luxemburgo, cuando su marido suceda a su padre. 

Desde su boda, Estefanía adquirió, además de su título por nacimiento de condesa de Lannoy, los títulos de: princesa de Luxemburgo, princesa de Nassau y princesa de Borbón-Parma, junto con el tratamiento de Alteza Real.

Biografía

Nacimiento y familia 
Estefanía de Lannoy nació el 18 de febrero de 1984 en Ronse, Flandes Oriental, es la hija menor del conde Felipe de Lannoy (1922-2019) y de Alix della Faille de Leverghem (1941-2012). La princesa es la menor de ocho hermanos: el conde Jehan (1966), el conde Christian (1968), la condesa Nathalie (1969), la condesa Gaëlle (1970), el conde Amaury (1971), el conde Olivier (1974) y la condesa Isabelle (1976). 

Estefanía creció con sus padres y hermanos en el castillo d'Anvaing.  

Su madre, Alix de Lannoy, murió el 26 de agosto de 2012 a causa de un accidente cerebrovascular.

Educación 
Realizó sus estudios primarios en el colegio Santa María de Ronse, localidad en la que nació. Empezó sus estudios de secundaria en el colegio Sainte-Odile, situado al norte de Francia; para acabarlos posteriormente en el Instituto de la Virgen de Bruselas, donde se graduó en 2002. 

Con 18 años se trasladó a Moscú, Rúsia, donde estudió lengua y literatura rusa durante un año. Estefanía está licenciada en filología germánica por la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Después, cursó un máster en la Universidad de Humboldt de Berlín, en el que se especializó en la influencia del romanticismo alemán en el romanticismo ruso.

Tras finalizar sus estudios universitarios, Estefanía empezó unas prácticas en la agencia Walloon Export. Después, estuvo trabajando para una empresa de inversiones en Bruselas hasta que se comprometió con el príncipe Guillermo.

Habla con fluidez francés, inglés, alemán y ruso. Desde que empezó su relación con el príncipe Guillermo, empezó a estudiar luxemburgués.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
Conoció al príncipe Guillermo de Luxemburgo en una fiesta con amigos comunes celebrada en Alemania en 2004. En 2009 volvieron a encontrarse y fue entonces cuando empezaron su noviazgo. En noviembre de 2011, tras los múltiples rumores, fue el mismo príncipe Guillermo, quien confirmó a la prensa que mantenía una relación sentimental con la condesa Estefanía de Lannoy.

Sus familias tienen diversas conexiones: el padre de Estefanía, el conde Felipe de Lannoy, era primo hermano de Antonio de Ligne, el 10er príncipe de Ligne, que se casó con la princesa Alicia de Luxemburgo, la tía abuela de Guillermo, cuyo hijo, el príncipe Antonio Lamoral, se casó con la condesa "Minthia" de Lannoy, prima segunda de Estefanía. El conde Felipe también era primo hermano de la princesa Yolanda de Ligne, quien se casó con el archiduque Carlos Luis de Austria (1918-2007), cuyo hijo, el archiduque Carlos Cristián de Austria (primo segundo de Estefanía) se casó con la princesa María Astrid de Luxemburgo, la tía de Guillermo.

El 26 de abril de 2012 se anunció su compromiso con el heredero al trono luxemburgués, mediante un comunicado emitido por la casa ducal de Luxemburgo. Al día siguiente, los recién comprometidos ofrecieron una recepción en el palacio real a la que también acudieron miembros de la familia gran ducal y los padres de Estefanía.

Boda 
La pareja contrajo matrimonio civil el día 19 de octubre de 2012 en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de la ciudad de Luxemburgo. La ceremonia, que estuvo oficiada por el entonces alcalde de Luxemburgo, Xavier Bettel, se celebró en la más estricta intimidad; pues solamente miembros de ambas familias estuvieron presentes. Ese mismo día, la condesa obtuvo la nacionalidad luxemburguesa, renunciando así a la nacionalidad belga que ostentaba por nacimiento.

La boda religiosa tuvo lugar el día 20 de octubre de 2012 en la Catedral de Santa María de Luxemburgo, y fue oficiada por el arzobispo Jean-Claude Hollerich. A diferencia del enlace civil, en dicha ceremonia, estuvieron acompañados por más de 1.400 invitados, entre los que se encontraban representantes de varias casas reales. Estefanía fue acompañada al altar del brazo de su hermano mayor el conde Jehan de Lannoy. De manera simbólica, fue su padre quien la entregó al príncipe Guillermo; pues éste no la pudo acompañar durante todo el recorrido debido a su delicado estado de salud. 

Sus dos damas de honor fueron: su cuñada la princesa Alejandra de Luxemburgo y su sobrina Antonia Hamilton (hija de su hermana Natalia). Su cortejo nupcial estuvo formado por: el príncipe Gabriel de Nassau (hijo del príncipe Luis de Luxemburgo y de Tessy Antony), las condesas Carolina y Luisa de Lannoy (hijas del conde Jehan de Lannoy), la baronesa Isaure y el barón Lancelot de le Court (hijos de la condesa Isabel de Lannoy), y Madeleine Hamilton (hija de la condesa Natalia de Lannoy).

Durante la ceremonia, estuvo presente el recuerdo de su madre, la condesa Alix, que falleció unas semanas antes de la boda. Antes de empezar la ceremonia se mantuvo un minuto de silencio en su memoria, además, la imagen de la Virgen estuvo cubierta por el velo que utilizó en su boda y como detalle personal, Estefanía lució en la mano derecha el anillo de compromiso de su madre.

La princesa lució un vestido de alta costura del diseñador libanés Elie Saab; el vestido tenía una cola de cuatro metros y medio de largo con un velo de seda de 5 metros de longitud, adornó su peinado con una pequeña tiara de diamantes propiedad de su familia que habían usado en sus respectivas bodas sus hermanas y cuñadas.

Es de las dos esposas de príncipes herederos europeos que es de ascendencia noble al igual que la princesa Sofía de Liechtenstein, quien en cambio pertenece a la realeza por derecho propio al descender de una antigua familia reinante.

Tras el enlace, la pareja se mudó a Colmar-Berg, la residencia oficial de los grandes duques. El 23 de junio de 2018, la casa ducal anunció que los grandes duques herederos se trasladarían a Londres, Reino Unido, a finales de verano, para continuar con sus estudios en la capital británica.

Descendencia 
El 6 de diciembre de 2019, la corte luxemburguesa anunció que la gran duquesa heredera se encontraba embarazada de su primer hijo. Estaba previsto que el bebé naciera en mayo de 2020.

El 10 de mayo de 2020, Estefanía dio a luz a su primogénito, Carlos de Luxemburgo, cuyo nombre completo es Charles Jean Phillipe Joseph Marie Guillaume.

El 29 de septiembre de 2022 se hizo público que esperaban su segundo hijo para el mes de abril de 2023.

Princesa de Luxemburgo 
Desde su matrimonio con el príncipe Guillermo, es habitual que Estefanía lo acompañe en los distintos actos a los que éste atiende. Además, la princesa acude a las celebraciones del Día Nacional de Luxemburgo junto a su familia política, así como a las distintas recepciones que se hacen con motivo de visitas oficiales realizadas por jefes de estado extranjeros. También ha acompañado a su marido en diversos actos al extranjero en representación de los Grandes Duques, como la coronación del Rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, el bautizo de la princesa Estela de Suecia, o en los Juegos Olímpicos de Londres.

Desde mayo de 2012, Estefanía es una de las cuatro administradoras de la Fundación del Gran Duque y la Gran Duquesa, junto a sus suegros y su marido.

Desde enero de 2016, la princesa es Presidente del Consejo de Administración del Museo de Arte Moderno Gran Duque Juan (MUDAM). Además, es presidenta de honor de la asociación Les Amis des Musées d’art et d’histoire du Luxembourg, y embajadora del Luxembourg Centre for Systems Biomedicine de la Universidad de Luxemburgo. Desde mayo de 2017 es presidenta de honor de la asociación De Mains de Maîtres.

En mayo de 2017 asistió, junto al príncipe Guillermo, a la inauguración de la 70ª edición del Festival de Cine de Cannes.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 

18 de febrero de 1984 – presente: Condesa Estefanía de Lannoy.
19 de octubre de 2012 – presente: Su Alteza Real, la princesa Estefanía de Luxemburgo.
20 de octubre de 2012 – presente: Su Alteza Real, la princesa Estefanía, gran duquesa Heredera de Luxemburgo, princesa de Nassau.

El título completo de Estefanía es: Su Alteza Real la princesa Estefanía María Claudina Cristina, gran duquesa heredera de Luxemburgo, princesa heredera de Nassau, condesa de Lannoy.

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (19/10/2012).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Medalla Conmemorativa de la Investidura del rey Guillermo Alejandro (Reino de los Países Bajos, 27/04/2013).
 Dama Gran Cruz de la Orden del Mérito (República Portuguesa, 23/05/2017).
  Dama Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau (Reino de los Países Bajos, 23/05/2018).
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Corona (Reino de Bélgica, 15/10/2019).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Corte Gran Ducal de Luxemburgo (en francés)
Página oficial de la Gran Duquesa Heredera Estefanía (en francés)
Fotografías oficiales

Princesas de Luxemburgo
Políglotas de Luxemburgo
Políglotas de Bélgica
Belgas del siglo XXI
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Nacidos en 1984
Casa de Nassau-Weilburg
Caballeros grandes cruces de la Orden de Orange-Nassau
Condesas
Luxemburguesas del siglo XXI